Юнкера́ — роман русского писателя А. И. Куприна, написанный в 1928—1932-х годах.
 Юнкера́— исторический многосерийный телевизионный художественный фильм по мотивам произведений А. И. Куприна.
 Юнке́ра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Юнкера-де-Энарес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

См. также 
 Юнкер (значения)
 Юнкеров